Ime Portland može značiti 14 gradova u SAD-u, to su:

Portland, Arkansas, grad u američkoj saveznoj državi Arkansas u okrugu Ashley, (pop. 552; 2000) 
Portland, Connecticut, grad u američkoj saveznoj državi Connecticut u okrugu Middlesex (pop. 8,732; 2000) 
Portland, Indiana, grad u američkoj saveznoj državi Indiana u okrugu Jay (pop. 6,437; 2000) 
Portland, Maine, grad u američkoj saveznoj državi Maine u okrugu Cumberland, (pop. 64,249; 2000) 
Portland, Michigan, grad u američkoj saveznoj državi Michigan u okrugu Ionia (pop. 3,789; 2000) 
Portland, New York, grad u američkoj saveznoj državi New York u okrugu Chautauqua, (pop. 5,502; 2000)
Portland, Sjeverna Dakota, grad u američkoj saveznoj državi North Dakota u okrugu Traill (pop. 604; 2000)
Portland, Oregon, grad u američkoj saveznoj državi Oregon u okrugu Multnomah, (pop. 529,121; 2000.)
Portland, Pennsylvania, grad u američkoj saveznoj državi Pennsylvania u okrugu Northampton (pop. 579; 2000) 
Portland, Tennessee, grad u američkoj saveznoj državi Tennessee u okrugu Sumner (pop. 8458) 
Portland, Teksas, grad u američkoj saveznoj državi Teksas u okrugu San Patricio  (pop. 14,827) 
Portland, Wisconsin (okrug Dodge), grad u američkoj saveznoj državi Wisconsin u okrugu Dodge, (pop. 1,106; 2000) 
Portland, Wisconsin (okrug Monroe), grad u američkoj saveznoj državi Wisconsin u okrugu Nonroe. (pop. 686; 2000) 

Naziv sportskih momčadi iz nekog od tih gradova:
 Portland Trail Blazers, košarkaška momčad NBA lige iz Portlanda u Oregonu

Ostalo:
 Portland (2010), posljednji film Davida Carradinea